Hueco puede referirse a:

 En arquitectura, es una forma de llamar a los vanos; o
 En electrónica, es una forma de llamar al hueco de electrón.